FreeWRT — дистрибутив Linux для встраиваемых систем, таких как беспроводные маршрутизаторы фирмы Linksys и Asus. Это форк проекта OpenWrt.
FreeWRT не стоит путать с другим проектом (на данный момент прекращённым), который имеет такое же название, копирует прошивку Sveasoft и делает её доступной бесплатно.

Основные особенности 
В отличие от OpenWrt, которая ориентирована в основном на SOHO и домашних пользователей, FreeWRT направлена на профессиональный рынок. Эта цель достигается благодаря более стабильному коду и постоянному циклу релиза. Сообщество FreeWRT старается быть более доступным для разработчиков и людей, заинтересованных в проекте. Доступность поддерживается с помощью листов рассылки по электронной почте, блогов, IRC-каналов и jabber-контактов.

Поддерживаемое оборудование 
Для предоставления полной и всесторонней поддержки железа, FreeWRT сконцентрировала свои усилия на сравнительно небольшом количестве систем:

Asus 
 Asus WL500G
  Asus WL500G Deluxe
  Asus WL500G Premium

Linksys 
 WRT54G version 2.0
 WRT54G version 2.2
 WRT54G version 3.0
 WRT54G version 3.1
 WRT54G version 4.0
 WRT54GL
 WRT54GS version 1.0
 WRT54GS version 1.1
 WRT54GS version 4
 WRT54G3G

Netgear 
 WGT634u

Системы для сборки 
Существует два способа получить FreeWRT: или использовать WebImageBuilder на домашней странице проекта, который использует прекомпилированные пакеты для создания нужной прошивки для скачивания или использовать UNIX-подобную систему для компилирования дистрибутива из исходных кодов. Вот некоторые системы, подходящие для сборки:

Полностью поддерживаемые 
 Debian 3.1/4.0 (i386)
 Gentoo (i386)
 Ubuntu 6.06/6.10/7.04 (i386)
 Fedora Core 4 (i386)
 OpenSUSE 10.2 (i386)

Частично поддерживаемые 
 MirOS BSD (i386)
 OpenBSD 3.9/4.0/4.1 (i386, amd64)
 Mac OS X / Darwin

Особенности 
FreeWRT использует или JFFS (writeable root-filesystem) или SquashFS как основную часть файловой системы, поддерживающей только чтение в комбинации с частью файловой системы, доступной для записи. Большое количество дополнительных пакетов программного обеспечения может быть установлено с помощью ipkg, системы управления пакетами, похожей на dpkg.
FreeWRT поддерживает большое количество периферийного оборудования (такого как веб-камеры, USB-звуковые карты, принтеры, USB-винчестеры). Также имеются большие возможности по использованию скриптов в комбинации с доступным программным обеспечением для обеспечения большого количества сервисов (NAS, принт-сервер, media player и т. д.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта
 Интервью с одним из создателей FreeWRT о необходимости создания форка

Программное обеспечение маршрутизаторов
Свободные альтернативные прошивки
Свободное сетевое программное обеспечение
Linux
Встраиваемый Linux